«После любви»:

 После любви (фильм, 2012) — бельгийский художественный фильм;
 После любви (фильм, 2020) — британский художественный фильм;